Blaspiel ist der Name von:

 Johann Moritz von Blaspiel (1654–1723), kurbrandenburgischer Staatsmann
 Lucas Blaspiel (1585–1668), klevischer Landrentmeisters und Amtskammerrat
 Werner Wilhelm von Blaspiel (1615–1681), klevisch-brandenburgischer Staatsmann und Diplomat